Lesle ist der Familienname folgender Personen:

 Lutz Lesle (* 1934), deutscher Musikwissenschaftler, Hochschullehrer, Bibliothekar, Autor und Publizist
 Ulf-Thomas Lesle (1947–2023), deutscher Philologe und Kulturwissenschaftler, Autor, Publizist und Dramaturg